29. Letnia Uniwersjada – zawody sportowe organizowane pod egidą FISU, które odbywały się w dniach 19–30 sierpnia 2017 roku w tajwańskiej stolicy, Tajpej.

Wybór kandydata 
Do zorganizowania letniej uniwersjady zgłosiły się dwa miasta: Tajpej oraz Brasília. 29 listopada 2011 roku FISU zdecydowało, że zawody odbędą się w Azji.

Rozgrywane dyscypliny

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Przypisy

Linki zewnętrzne